Mystery Road (film), een Australische misdaadfilm uit 2013
Mystery Road (televisieserie), een Australische misdaadserie uit 2018, gebaseerd op de gelijknamige film
Mystery Road (album), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Drivin' n' Cryin